Gomperz (également orthographié Gompers, Gomperz, Gumperz, etc.) est un nom de famille.

Lieu

Famille célèbre

Voir aussi 
 
 Gompertz